Один день:

 «Один день» — программа Кирилла Набутова.
 «Один день» — роман известного британского актёра и сценариста Дэвида Николса.
 «Один день» — американская экранизация 2011 года одноимённого романа Дэвида Николса режиссёра Лоне Шерфиг.
 «Один день» — российский фильм 2008 года.